Salgari bezeichnet:

 Emilio Salgari (1862–1911), italienischer Schriftsteller
 (27094) Salgari, Asteroid